Александр Фёдорович Иванов (18 марта 1925, , Калужская область — 21 июля 2009 года) — педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР, Народный учитель Российской Федерации (2002).

Биография 
Родился 18 марта 1925 года в Медынском уезде Калужской губернии, в деревне Ковыряевка.

В 1955 году окончил Московский государственный педагогический институт. С 1950 года работал учителем истории Мятлевской средней школы, а с 1958 года был её директором.

Умер 21 июля 2009 года.

Научная деятельность 
Александр Иванов опубликовал более 50 научных работ по различным вопросам педагогики, подготовил к печати методическое пособие «Организационно-управленческая деятельность сельских школ в современных условиях».

Член-корреспондент Российской академии образования.

Сочинения 
 Избранное / Александр Федорович Иванов ; М-во образования и науки Калуж. обл., Калуж. гос. ин-т модернизации образования. — Калуга : Калужский государственный институт модернизации образования, 2011. — 292 с. : ил., портр. — 500 экз.. — ISBN 978-5-905374-01-2

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Медаль Н. К. Крупской;
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» II и III степени;
 Народный учитель Российской Федерации (Указ Президента от 12 апреля 2002 года № 378);
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1971 год);
 Почётный гражданин Калужской области.

Память 
 Имя А. Ф. Иванова присвоено школе, в которой он работал 59 лет.
 В Калужской области учреждена премия А. Ф. Иванова.

Примечания

Источники 
 Александр Фёдорович Иванов : некролог // Весть. — 2009. — 24 июля. — С. 12.
 Юбилей человека, на котором держится школа / Н. Байчикова // Рассвет (Износки). — 2005. — 25 марта . — Фото
 Александр Федорович Иванов (1925—2009) // Вестник Калужского университета. — 2009. — № 3. — С. 84-85 . — Фото.
 Памяти учителя / Е. Николаева // Весть. — 2010. — 18 мар. — С. 3 : фото.цв.
 Народному учителю поставили памятник // Калужский перекресток. — 2015. — 2 сент., № 35. — С. 3 : фот.

Ссылки 
 Биография

Выпускники МПГУ
Директора школ
Почётные граждане Калужской области